Intorno al 159 Galeria Faustina venne promessa, e più tardi sposò, , un senatore di origine greca, e vissero a Pompeiopoli, in Galatia.
Ebbero un figlio, Tiberio Claudio Severo Proculo, che fu console sotto Settimio Severo nel 200, la cui figlia, Annia Faustina, fu una delle mogli di Eliogabalo.

Fonte

Altri progetti 

Antiche donne romane
Dinastia antoniniana
Marco Aurelio